Jean-Pierre Gottschall – ex slittinista svizzero
 Jonathan Gottschall – accademico statunitense
 Rudolf von Gottschall – poeta, drammaturgo, critico letterario e storico della letteratura tedesco
 Zsófia Gottschall – biatleta ungherese